NGC 4764 (другие обозначения — HCG 62D, PGC 43760) — эллиптическая галактика (E2) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4764
Дева (созвездие)